Osoby o tym nazwisku:
 Kaneto Shiozawa – japoński aktor głosowy
 Hitoshi Shiozawa – japoński astronom amator